Dušan Kožíšek (ur. 25 kwietnia 1983 w Jilemnicach) – czeski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Na początkowym etapie kariery uprawiał kombinację norweską. W dyscyplinie tej startował między innymi w mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu w 2001 (38. pozycja w biegu indywidualnym – Gundersen K-85/10 km) i zawodach z cyklu Alpen Cup.

W biegach narciarskich Dušan Kožíšek po raz pierwszy pojawił się na arenie międzynarodowej 9 lutego 2002 roku w zawodach FIS Race w Jabloncu nad Nisou, gdzie zajął 42. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2003 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie zajął 33. miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym, a w sprincie był dziewiętnasty. Były to jego jedyne starty na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 października 2003 roku w Düsseldorfie, zajmując 63. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył nieco ponad rok później, 27 listopada 2004 roku w Ruce, gdzie zajął 30. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwszy i jak dotąd jedyny raz na podium zawodów pucharowych stanął 15 stycznia 2011 roku w Libercu, zajmując trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Norweg Ola Vigen Hattestad oraz Włoch Federico Pellegrino. Kilkakrotnie startował w zawodach Tour de Ski, ale tylko raz zdołał go ukończyć - w pierwszej edycji cyklu zajął 48. miejsce w klasyfikacji końcowej. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągał w sezonie 2010/2011, kiedy to zajął 49. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2005 roku wspólnie z Martinem Koukalem zdobył brązowy medal w sprincie drużynowym stylem dowolnym. W tej samej konkurencji, razem z Milanem Šperlem trzecie miejsce zajął również na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku. Na tych samych mistrzostwach osiągnął swój najlepszy indywidualny wynik, zajmując szesnaste miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był dziewiąty w sztafecie, dziewiąty w sprincie drużynowym, a w sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajął 22. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver zajął szóste miejsce w sprincie drużynowym i 35. w indywidualnym. W 2014 roku brał udział igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując ósme miejsce w sztafecie i 41. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Po zakończeniu czynnej kariery został trenerem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Czescy biegacze narciarscy
Czescy kombinatorzy norwescy
Czescy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Czescy trenerzy narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1983